Unión Linda Vista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Unión Linda Vista, Santiago Jamiltepec, ort, Oaxaca, 
 Unión Linda Vista, Santiago Amoltepec, ort, Oaxaca,